Навирачи има више значења:

 Навирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Навирачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику